P85 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 85, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament